Die Qatar Mobil Open 1995 waren die 3. Ausgabe des Turniers in Doha. Das Turnier war als Turnier der International Series Teil der ATP-Serie. Es fand in der ersten Woche der Saison 1995 vom 2. bis 8. Januar 1995 statt.

Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel spielten 16 Paarungen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan (englisch)

ATP Tour 1995
Tennisturnier in Doha